Mikaté of puff-puff is een traditionele Afrikaanse snack.  De snack is onder verschillende namen in de meeste landen van West-Afrika bekend.

Mikaté zijn een soort donuts, gemaakt van bloem, water of melk, suiker, eieren, vanillesuiker en gist. Bolletjes deeg worden in een pan met hete olie gefrituurd totdat ze er en mooi geel/bruin uitzien.

Afrikaanse keuken